El nombre Ricardo Escobar puede referirse a:

 Ricardo Escobar Calderón (1962-), político chileno.
 Ricardo Escobar Palacios (1958-), futbolista español.
 Ricardo Escobar, actor de doblaje español.

 Ricardo Adolfo Escobar (1959-), político argentino.